Ехидо Пиједрас Неграс има више значења:

 Ехидо Пиједрас Неграс (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ехидо Пиједрас Неграс (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику